Miejscowości w USA:
 Eastover – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cumberland
 Eastover – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Richland
Gminy w USA:
 Eastover (ang. Eastover Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cumberland